Termin CD se može odnositi na:
 Kompakt-disk, optički medijum za skladištenje digitalnih podataka.
 Klaster diferencijacije, protokol korišćen za identifikaciju i ispitivanje molekula na ćelijskoj površini prisutnih na belim krvnim zrncima.

en:CD